Дискографија Р. Келија, америчког R&B, соул и хип хоп пјевача састоји се од 17 студијских албума, пет компилацијских албума, шест видео албума, једног ЕП-а, једног саундтрек албума, једног микстејпа и 119 синглова, од чега 10 промотивних синглова. Каријеру је почео 1992. године са групом Public Announcement. Годину касније објавио је дебитантски соло студијски албум, под називом 12 Play. Познат је по колекцији хит синглова, укључујући синглове "Bump N' Grind", "Your Body's Callin'", "I Believe I Can Fly", "Gotham City", "Ignition (Remix)", "If I Could Turn Back the Hands of Time", "The World's Greatest", "I'm a Flirt (Remix)" и реп опером "Trapped in the Closet". Године 1998. освојио је три Гремија за пјесму "I Believe I Can Fly". Његова препознатљива музика и стил утицали су на многе хип хоп и R&B извођаче. Кели је постао први музичар који је заиграо професионалну кошарку, када је потписао уговор 1997. године.

Кели је писао, продуцирао и ремиксовао пјесме и албуме за многе извођаче, укључујући и Алијин дебитантски студијски албум Age Ain't Nothing but a Number 1994. Године 1996. номинован је за Греми за писање пјесме за Мајкла Џексона под називом "You Are Not Alone". Са Џеј-Зијем је објавио заједничке албуме 2002. и 2004. године, док је такође био гостујући извођач као вокал бројним извођачима, укључујући Нас-а, Шона Комбса, и The Notorious B.I.G.

The Америчко удружење дискографских кућа (RIAA), признала је Келија као једног од најпродаванијих извођача у Сједињеним Државама, са продатих преко 40 милиона примјерака албума, као и петог најпродаванијег црног извођача који се нашао у топ 50 на истој листи. У марту 2011, Кели је именован за најуспјешнијег извођача савременог R&B-а у последњих 25 година од стране часописа Билборд. Кели је објавио 17 студијских албума и продао је преко 75 милиона примјерака широм свијета, што га чини науспјешнијим мушким извођачем савременог R&B-а деведесетих и једним од најпродаванијих музичких извођача свих времена. Кели је заслужан за редефинисање савременог R&B-а и хип хопа, због чега је добио почасни надимке "краљ R&B-а" и "краљ поп-соула". Именован је за најуспјешнијег R&B/хип хоп извођача за преиод 1985—2010 и најуспјешнијег R&B извођача у историји. Током каријере освојио је бројне награде, укључујући Гинисов рекорд, Гремије, BET награде, соул трејн музичке награде, Билборд музичке награде, NAACP и Америчке музичке награде.

Албуми

Студијски албуми

Компилацијски албуми

Соундтрак албуми

Видео албуми

Микстејпови

ЕП-ови

Синглови

Као главни извођач

Као гостујући извођач

Промотивни синглови

Остале пјесме на листама

Гостујућа појављивања

Филмографија

Телевизија

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Р. Келија
 
 
 Р. Кели на сајту musicbrainz

Дискографија

Р. Кели
Р. Кели
Р. Кели
Р. Кели